Antonino Lombardo, detto Tony – criminale italiano, attivo nella mafia italoamericana
 Antonino Lombardo – carabiniere italiano
 Antonino Lombardo, detto Nino – politico italiano